Osiedle Powstańców Śląskich w Poznaniu
 Osiedle Powstańców Śląskich we Wrocławiu
 Osiedle Powstańców Śląskich w Żorach
 Osiedle Powstańców Śląskich w Pszczynie

Powstańców Śląskich